Эсме́ Де́нтерс (; род. 28 сентября 1988, Арнем, Гелдерланд, Нидерланды) — нидерландская певица и автор песен. 
В 2008 году начала профессиональную карьеру, когда своим творчеством привлекла внимание нидерландских медийных СМИ и американского поп-певца Джастина Тимберлейка. Джастин пригласил Дентерс в качестве первой певицы для записи на его лейбле Tennman Records в сотрудничестве с Interscope Records.

В мае 2009 она выпустила свой дебютный студийный альбом «Outta Here», который продюсировал Тимберлейк и он был заявлен как соавтор всех песен. Альбом достиг 5-го места в её собственной стране и вошёл в чарты в Бельгии, заняв 55-е место в чарте Flemish Region Albums и достигнув 44-го места в Великобритании.

Дентерс дополнила официальным видеоклипом свой дебютный сингл «Outta Here» с одноимённого альбома, выложив его 22 мая 2009 на своей официальной странице сервиса YouTube, и 3 сентября 2009 свой второй сингл — «Admit It». Осенью 2009 она совершила тур с группой Honor Society. Три песни с альбома стали синглами, в том числе начальная композиция, которая вошла в тройку лучших, а «Admit It» занял 28-е и 56-е места в Нидерландах и Великобритании, соответственно, а также «Love Dealer» с Джастином Тимберлейком.

Биография 
Дентерс является дочерью Хенка Дентерса и Фенни Бонстра. Родители её разведены. У певицы есть старшая сестра, музыкальная актриса Дафне Дентерс. Сама Эсме жила в Вестерворте, рядом с Арнемом, пока ей не исполнилось пятнадцать, а затем они с матерью и сестрой переехали в Остербек (Гелдерланд). Она училась в средней школе в Арнеме. Высшее профессиональное образование получала в Неймегене и прервала его с приходом вызова из Америки.

Дискография

Студийные альбомы 
 22 мая 2009: Outta Here, лейбл Tennman Records

Синглы 
 2009 — Outta Here
 2009 — Admit It
 2010 — Love Dealer
 2012 — It’s Summer Because We Say So

Участие в синглах 
 2010 — Until You Were Gone (совместно с Chipmunk)
 2010 — Life Without You (совместно с Stanfour)

Премии и награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 
 

Певцы и певицы Нидерландов
Авторы-исполнители Нидерландов